HD-ETO или HD-Eto — (H)igh (D)ose (ETO)poside — принятый в онкогематологии акроним (аббревиатура) для режима химиотерапии с применением высокодозного этопозида. Часто HD-ETO используется как последний элемент последовательности при последовательной высокодозной химиотерапии при терапии рецидивов агрессивных лимфом, лимфогранулематоза. Предыдущими элементами последовательности обычно бывают HD-CYC, HD-MTX и HDAC.

В комбинации с ритуксимабом этот режим называется R-HD-ETO или R-HD-Eto.

Режим дозирования

Ссылки 

Режимы химиотерапии при лимфомах